Золотой кубок КОНКАКАФ 2019 — 25-й (1-й в новом формате с 16 командами) розыгрыш футбольного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, который проходил с 15 июня по 7 июля 2019 года в США, Коста-Рике и на Ямайке.

Участники

Места проведения 
В мае 2018 года КОНКАКАФ подтвердил, что помимо США, матчи пройдут в Центральной Америке и в стране Карибского бассейна. Впервые в истории Золотой кубок проводился за пределами США, Мексики или Канады.

Соединённые Штаты Америки

Коста-Рика

Ямайка

Составы

Групповой этап 
Участники были разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой. В четвертьфинал выйдут две первые команды из каждой группы.

Группа A

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
6 голов

  Джонатан Дэвид

5 голов

  Лукас Каваллини

  Рауль Хименес

4 гола

  Уриэль Антуна

3 гола

  Нил Даннс

  Гьяси Зардес

  Кристиан Пулишич

2 гола

  Наки Уэллс
  Дюкенс Назон
  Францди Пьеро
  Рубилио Кастильо
  Джуниор Хойлетт

  Элиас Агилар
  Андрес Гуардадо
  Пол Арриола
  Тайлер Бойд

  Эрон Лонг
  Уэстон Маккенни
  Девер Оргилл
  Шамар Николсон

1 гол

  Данте Леверок
  Лежуан Симмонс
  Джими Алексис
  Эрве Базиль
  Вильд Дональд Герье
  Стивен Саба
  Брайан Акоста
  Хорхе Альварес
  Энтони Лосано
  Эмилио Исагирре
  Скотт Арфилд
  Сельсо Борхес
  Майрон Джордж

  Аллан Крус
  Брайан Овьедо
  Брайан Руис
  Альваро Саборио
  Леандро Бакуна
  Юриен Гари
  Стефан Аболь
  Жорди Делем
  Жорис Марво
  Кевин Парсемен
  Кевин Фортюне
  Роберто Альварадо
  Алексис Вега

  Джонатан дос Сантос
  Фернандо Наварро
  Диего Рейес
  Абдиэль Арройо
  Эдгар Барсенас
  Эрик Дэвис
  Армандо Купер
  Габриэль Торрес
  Нельсон Бонилья
  Джози Алтидор
  Кевин Молино
  Дэмион Лоу
  Даррен Мэттокс

Автоголы
  Теренс Ванкутен (за Панаму)
  Мануэль Росас (за Гаити)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт турнира 

2019
2019 год в футболе
Июнь 2019 года
Июль 2019 года
Международные соревнования по футболу в США
Международные спортивные соревнования в Коста-Рике
Международные спортивные соревнования на Ямайке
Спорт в США в 2019 году